Неоптоле́м ( «небывало воюющий»):
 Неоптолем — в греческой мифологии сын Ахилла и Деидамии.
 Неоптолем I — царь Эпира, дед Александра Великого.
 Неоптолем II — царь Эпира, внук Неоптолема I.
 Неоптолем — полководец Александра Великого.
 Неоптолем — представитель знатного македонского рода, перешедший на сторону персов.
 Неоптолем — полководец Митридата VI Евпатора.
 Неоптолем — древнегреческий актёр.
 (2260) Неоптолем — троянский астероид Юпитера.